Parti réformateur libéral, een Belgische politieke partij
 Volksrepubliek Polen